K barré peut désigné :
 K barré, Ꝃ ꝃ ;
 K à trait horizontal, Ꝁ ꝁ ;
 K barré à trait horizontal, Ꝅ ꝅ ;
 K barre oblique, Ꞣ ꞣ ;
 K barre médiane ou kip, ₭.